Нейдинг — фамилия. Известные носители:

 Нейдинг, Иван Иванович (1838—1904) — российский врач.
 Нейдинг, Марцел Натанович (1884—1949) — советский невропатолог.